Mejoziorny (en ) est le nom de plusieurs localités de Russie :
 Mejoziorny dans l’oblast d'Astrakhan,
 Mejoziorny dans l’oblast de Léningrad,
 Mejoziorny dans l’oblast de Tcheliabinsk.